Су́здальская — станица в муниципальном образовании «город Горячий Ключ» Краснодарского края. Административный центр Суздальского сельского округа.

Станица расположена на правом берегу реки Апчас (левый приток Кубани), в зоне предгорных широколиственных лесов. Находится в 24 км к северо-востоку от города Горячий Ключ.

История 
Основана в 1864 году как станица Пчасская.

В 1867 году переименована в Суздальскую, с 1871 по 1890 год — посёлок Суздальский.

У адыгов носит название .  у адыгов — имя собственное,  — притяжательное местоимение,  — «могила»,  — «возвышенность». Таким образом, название переводится как «могила Хапача на возвышенности».

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа Горячий Ключ